HMS Cyclops (Корабль Её Величества «Циклоп») — британский броненосец береговой обороны, головной типа «Циклоп», построенных для Британского флота в 1870-х годах во время угрозы войны. Спущен на воду в 1871 году, продан в 1903 году.

Устройство

Вооружение 

 2×2 — 254-мм дульнозарядных нарезных пушки длиной 14,5 калибров

С 1886—1889 также:
 4×1 — 47-мм пушки Гочкиса длиной 40 калибров
 5 пулемётов

Бронирование 
Пояс по ватерлинии: 152—203 ммпалуба: 38 ммбруствер: 203—229 ммбашни: 229—254 ммкомандирская рубка: 203—229 мм

Двигатели 
2-цилиндровые компаундные паровые машины типа «Джон Элдер»

Служба

Литература 

 
 

Мониторы типа «Циклоп»